«Нёман» — ежемесячный русскоязычный литературно-художественный и общественно-публицистический журнал Союза писателей Беларуси.

История 
Издаётся в Минске. Преемник альманаха «Советская Отчизна» (1945—1951; в 1945—1946 «Отчизна» с периодичностью раз в два месяца. Тираж в советское время превышал 100 000 экземпляров (1974).

Разделы 
Проза, поэзия, публицистика, история, культура, этнография, литературная критика, записки, воспоминания, документы.

Главные редакторы 
 Иван Шамякин (1952—1953)
 Михась Калачинский (1953—1954)
 Пимен Панченко (1954—1958)
 Евгений Василёнок (1958—1966)
 Андрей Макаёнок (1966—1977)
 Анатоль Кудравец (1978—1997)
 Алесь Жук (1997—2002)
 Нина Чайка (2002—2008)
 Михаил Позняков (2008—2009)
 Алесь Бадак (2009—2014)
 Алексей Черота (2014—2019)
 Юлия Алейченко (2019 — 2021)
 Наталия Костюченко (с 2021)

Библиография

Ссылки 
 

Журналы Белоруссии
Журналы, появившиеся в 1945 году